Artikule (také artikuly, artykule, artykuly) je obecně starší název pro články nebo odstavce textu. Konkrétně se tak ale může označovat i celý text:
 Cechovní artikule – stanovy cechů
 Čtyři artikuly pražské – husitský politický a věroučný program
 Sněmovní artikule – usnesení zemských sněmů